В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группах A, B, C и D регулярного сезона Евролиги 2015/2016. Матчи проходили с 15 октября по 18 декабря 2015 года. В каждой группе участвовало по 6 команд, которые сыграли друг с другом в два круга. В общей сложности, каждая команда провела по 10 матчей. Четыре лучшие команды из каждой группы вышли в Топ-16 Евролиги 2015/2016.

Группа A

Положение команд 

|}

Первый круг

Второй круг

Группа B

Положение команд 

|}

Первый круг

Второй круг

Группа C

Положение команд 

|}

Первый круг

Второй круг

Группа D

Положение команд 

|}

Первый круг

Второй круг

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь регулярного сезона

Евролига 2015/2016